A 708-as busz a budapesti agglomerációhoz tartozó Százhalombatta helyi járata.

Megállói

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Vasútállomásinduló végállomás
|
|-
|1||Móricz Zsigmond köz
|align=left|
|-
|2||Jókai Mór köz
|align=left|
|-
|3||ABC áruház
|align=left|
|-
|4||Tél utca
|align=left|
|-
|5||Fogoly utca
|align=left|
|-
|6||Napsugár tér
|align=left|
|-
|7||Halászcsárda
|align=left|
|-
|8||Napsugár tér
|align=left|
|-
|9||Fogoly utca
|align=left|
|-
|10||Tél utca
|align=left|
|-
|11||Hága László utca
|align=left|
|-
|12||Csokonai utca
|align=left|
|-
|13||Halgazdaság
|align=left|
|-
|14||DE-Zrt. főkapu
|align=left|
|-
|15||DE-Zrt. 2. sz. kapu
|align=left|
|-
|16||Erőmű utca
|align=left|
|-
|17||Gyorma utca
|align=left|
|-
|18||Óvoda
|align=left|
|-
|19||Szent László utca 123.
|align=left|
|-
|20||Autóbusz-fordulóérkező végállomás
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Százhalombatta autóbuszvonalai